Pierre Roussel ist der Name folgender Personen:

* Pierre Roussel (Kunsttischler) (1723–1782), französischer Kunsttischler 
 Pierre Roussel (Mediziner) (1742–1802), französischer Arzt und Journalist
 Pierre Roussel (Althistoriker) (1881–1945), französischer Althistoriker und Epigraphiker 
 Pierre Roussel (Maler) (1927–1996), französischer Maler